gmina Orany (siedziba Orany) − dawna gmina wiejska, powiat trocki, okręg wileński
 gmina Orany (siedziba Orany) − dawna gmina wiejska, powiat lidzki/wileńsko-trocki, woj. nowogródzkie/wileńskie